1940 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 В январе в Ленинграде открылась мемориальная квартира художника И. И. Бродского, в которой он прожил последние 15 лет. В ней была выставлена коллекция картин и рисунков русских художников, переданных в дар государству семьёй художника после его смерти.

 18 февраля в Ленинграде в залах Ленинградского Союза советских художников открылась 5-я Выставка произведений ленинградских художников.

 30 марта в Ленинграде в залах Ленинградского Союза советских художников открылась 6-я Выставка произведений ленинградских художников.

Родились 
 7 июня — Леднев Валерий Александрович, российский советский живописец и педагог, Народный художник Российской Федерации.

Скончались 
 31 мая — Кравченко Алексей Ильич, русский советский живописец и график (род. в 1889).
 5 июня — Козлов Василий Васильевич, русский советский скульптор (род. в 1887).
 23 декабря — Малявин Филипп Андреевич, русский советский художник (род. в 1869).

См. также 
 Союз художников СССР
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Примечания

Литература 
 5-я Выставка произведений ленинградских художников. Живопись, скульптура, графика. — Л: ЛССХ, 1940.
 6-я Выставка произведений ленинградских художников. Живопись, скульптура, графика. — Л: ЛССХ, 1940.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа.- Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — 447 с. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт-Петербург: «Первоцвет», 2007.
 Vern G. Swanson. Soviet Impressionist Painting. — Woodbridge, England: Antique Collectors' Club, 2008. — ISBN 1-85149-549-5, ISBN 978-1-85149-549-8.
 Пышный И. Н. Ленинградская живописная школа. Соцреализм 1930—1980. Некоторые имена. — Санкт-Петербург: Коломенская верста, 2008. ISBN 978-5-91555-005-5.

Изо
История искусства СССР по годам